Евге́ний Ю́рьевич Томи́хин (род. 4 февраля 1966) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета (1989). На дипломатической работе с 1990 года. Владеет китайским и  английским языками.

В 2007—2009 годах — заместитель директора Первого департамента Азии МИД России.

В 2009—2016 годах — советник-посланник Посольства России в Китайской Народной Республике.

В 2016—2018 годах — Посол по особым поручениям МИД России.

С 2 ноября 2018 года — Чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде и Постоянный представитель при ЭСКАТО в Бангкоке по совместительству.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (25 июля 2011).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (11 июня 2018).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (9 апреля 2007) — За активное участие в подготовке и проведении Года России в Китае в 2006 году.
 Благодарность Президента Российской Федерации (23 мая 2002) — За большой вклад в укрепление и развитие российско-китайских международных отношений.
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (6 апреля 2009) — за большой вклад в подготовку и проведение Года Российской Федерации в Китайской Народной Республике и Года Китайской Народной Республики в Российской Федерации.

Семья 
Женат, имеет троих сыновей.

Примечания

Ссылки 
 Страница посла на сайте Посольства России в Таиланде

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Послы Российской Федерации в Таиланде
Постоянные представители Российской Федерации при ЭСКАТО
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации